Die China Open Super Series Premier 2013 im Badminton fand vom 12. bis zum 17. November 2013 in Shanghai statt. Es war das 11. Turnier der BWF Super Series 2013. Das Preisgeld betrug 450.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Chen Long
  Du Pengyu
  Kenichi Tago
  Tommy Sugiarto
  Nguyễn Tiến Minh
  Jan Ø. Jørgensen
  Boonsak Ponsana

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Li Xuerui
  Ratchanok Intanon
  Wang Yihan
  Sung Ji-hyun
  Juliane Schenk
  Saina Nehwal
  Wang Shixian
  Tai Tzu-ying

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Bao Yixin / Zhong Qianxin

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 
  Zhang Nan / Zhao Yunlei
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Xu Chen / Ma Jin
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Praveen Jordan / Vita Marissa

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Super Series 2013
Badmintonwettbewerb in Shanghai